Fanny steht für:

 Fanny (Vorname), weiblicher Vorname, siehe dort auch Namensträgerinnen
 Fanny (Musical), ein Musical in zwei Akten von Harold Rome
 Fanny (1932), Spielfilm von Marc Allégret
 Fanny (1961), eine auf dem gleichnamigen Musical basierende Verfilmung von Joshua Logan
 Fanny (Roman), ein Roman von Erica Jong (1995; vollständiger Titel: ‘‘Fanny: Die wahre Geschichte der Abenteuer der Fanny Hackabout-Jones‘‘)
 der Spitzname der Venus vom Galgenberg, einer prähistorischen Frauenstatuette
 Fanny (Sängerin), eine französische Chanson-Sängerin beim Eurovision Song Contest 1997
 Fanny (Rebsorte), eine weiße Rebsorte
 Fanny (Band), eine 1969 gegründete amerikanische Rockband um die Schwestern June und Jean Millington
 (821) Fanny, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Steinkohlenbergwerk Hohenlohe-Fanny, Schlesien
 Fanny (Schiff, 1927)
 Fanny, im Pétanque eine Partie, die zu Null verloren wird
Siehe auch:
 Fanny und Alexander
 Fanny Hill
 Funny
 Fanni
 Fani